Adoubement, la cerimonia ufficiale con cui nel basso medioevo si ammettevano al cavalierato i nuovi adepti
Vestizione, in subacquea la procedura mediante la quale si indossa l'attrezzatura da sub